

Santi 

Sant'Anastasio di Sirmio (IV secolo), martire a Sirmio in Pannonia, celebrato il 6 gennaio
Sant'Anastasio di Sens (†977), vescovo di Sens, celebrato il 7 gennaio
Sant'Anastasio (†302), martire con san Giuliano e la moglie Basilissa ed altri in Tebaide sotto la persecuzione di Diocleziano, celebrato il 9 gennaio
Sant'Anastasio di Asti (V secolo), vescovo di Asti, celebrato il 22 gennaio
Sant'Anastasio il Persiano (†628), martire a Gerusalemme, celebrato il 22 gennaio
Sant'Anastasio il Sabaita (†797), archimandrita, martire dei saraceni, celebrato il 20 marzo
Sant'Anastasio il Sinaita (†700), abate del monastero sul Sinai, celebrato il 21 aprile
Sant'Anastasio di Camerino (†251), martire, celebrato l'11 maggio
 Sant'Anastasio da Brescia (†610), vescovo di Brescia, celebrato il 20 maggio
 Sant'Anastasio di Pavia (†680), vescovo di Pavia, celebrato il 30 maggio
Sant'Anastasio di Cordova (†853), martire spagnolo con i Santi Felice e Digna, celebrato il 14 giugno
Sant'Anastasio di Bourges (†274), martire a Bourges con San Marcello, celebrato il 29 giugno
Sant'Anastasio di Estzergom (XI secolo), vescovo di Strigonio e primate d'Ungheria, celebrato il 14 agosto
Sant'Anastasio di Salona (†304), martire a Spalato, celebrato il 26 agosto
Sant'Anastasio di Suppentonia (†570), notaio in Roma e poi monaco benedettino ed abate del monastero di Suppentonia, vicino Nepi (oggi Castel Sant'Elia), celebrato il 3 settembre
Sant'Anastasio (†666), apocrisario della Chiesa di Roma, martire a Tzager, celebrato l'11 ottobre
Sant'Anastasio di Cluny (1020 – 1085), veneziano di nascita, si ritirò monaco a Cluny, celebrato il 16 ottobre
Sant'Anastasio di Kalocsa (†1035), benedettino, vescovo di Kalocsa, celebrato il 12 novembre
Sant'Anastasio II papa (†498), celebrato il 19 novembre
Sant'Anastasio I papa (†401), celebrato il 19 dicembre
Sant'Anastasio di Nicomedia (†303), martire a Nicomedia con i santi Ciriaco, Paolillo, Secondo, Sindonio e altri, celebrato il 19 dicembre
Sant'Anastasio II il Giovane (†609), patriarca di Antiochia e martire, celebrato il 21 dicembre

Altro 
 Sant'Anastasio – località del comune italiano di Volterra